Mélanie Coste (Bordéus, ) é o nome artístico de uma atriz pornográfica francesa. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2002, aos 26 anos de idade.

Prêmios e indicações
 2003 Venus Award venceu – Best Actress (França)
 2004 AVN Award - indicada – Female Foreign Performer of the Year
 2005 AVN Award - indicada – Female Foreign Performer of the Year

Atores pornográficos da França
Naturais de Bordéus